Fiene ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Fiene (* 1946), deutscher Hornist
 Ludolf Fiene (vor 1635–nach 1649), deutscher Bildhauer